Slovo sféra není jednoznačné a vymezuje více různých entit:

obecný pojem
 sféra (knižně) – vesmírný prostor kolem Zeměkoule
 zájmová sféra – obvykle vymezuje nějakou myšlenou entitu, např. společenskou oblast společného zájmu skupiny různých osob
 kulturní sféra – sférou zájmu je zde kultura jako celek (obecně i speciálně)
 výrobní sféra – zájmovou sféru zde tvoří primární produkční oblast společnosti
 nevýrobní sféra – zájmovou sférou je ta část společnosti, jež je mimo primární výrobní sféru (tedy tzv. společenská nadstavba)
 sféra vlivu – oblast vlivu nebo také sféra působnosti (okruh působnosti)

v astronomii
 nebeská sféra – myšlená koule, na kterou se pozorovateli promítá pohyb nebeských těles; nebeská klenba 
 Hillova sféra – část prostoru okolo nějakého nebeského tělesa – např. okolo planety

v matematice
 sféra (matematika)

frazeologie
 Vznášet se vy vyšších sférách – zde ve smyslu: nevnímat okolí, hluboce se zamyslet, snít s otevřenýma očima apod.
 Pohybovat se ve vyšších sférách – zde ve smyslu: pohybovat se vyšších vrstvách společnosti

Související články 
atmosféra
hemisféra
ionosféra
stratosféra

Externí odkazy